Роџер Федерер је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Ивана Љубичића резултатом 6:1, 6:7(6:8), 6:3.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Марат Сафин (прво коло)
  Тим Хенман (четвртфинале)
  Андре Агаси (полуфинале)

<ol start="5">
  Томи Робредо (полуфинале)
  Николај Давиденко (четвртфинале)
  Михаил Јужни (четвртфинале)
  Иван Љубичић (финалиста)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2005.
Тенис 2005.